Le mot «  » est un anglicisme utilisé par de nombreux jargons professionnels. Il désigne, selon le contexte, un modèle, une structure, une organisation, un motif ou un type répétitifs auquel il peut conférer des propriétés caractéristiques.À l'inverse, certains anti-patrons se retrouvent dans des erreurs, des instabilités ou des failles classiques.

Un  constitue donc une solution générique à un type de problème fréquemment rencontré, en décrivant et formalisant les concepts sous-jacents à cette solution.

Arts 
 En musique, le  désigne un motif rythmique de base. Employé le plus souvent à propos de la batterie, il peut être étendu à tout instrument pouvant jouer une partie rythmique (basse, piano, etc).
 En graphisme, le  désigne un motif graphique susceptible d'être reproduit, par exemple pour un pavage.

Équitation western 
 Pour l'une des disciplines de l'équitation western, le Reining, un  est l'enchaînement de mouvements que doit effectuer le cheval.

Informatique 
 Il est employé en informatique dans les cas suivants :
 les patterns d'analyse facilitent et guident les étapes de la phase d'analyse ;
  : patron d'architecture (ex. : le Modèle-Vue-Contrôleur) ;
 les  ou patrons de conception sont des façons de programmer éprouvées et réputées pour apporter des propriétés comme la cohérence, la robustesse, la réutilisabilité, etc. Ils ont vocation à être indépendants du langage de programmation cible ;
 les patterns de code ;
  : modèle de métier ;
  ;
  ;

Psychologie, sociologie, linguistique 
 .

Sauvetage 
 En matière de recherches et de sauvetage des rescapés en mer ou après un accident aérien, on parle de zone de recherche voire de  de recherche, c'est-à-dire de zone à investiguer selon la méthode du IAMSAR. Celles-ci peuvent ressembler à une marguerite, une spirale carrée, un polygone, un cercle ou des rails.

Autres 
 En écologie on parle de pattern écopaysager ou de  de biodiversité (encore mal expliqué pour la biodiversité marine)

Références 

Homonymie